Эндрю Бартон «Банджо» Патерсон (, 17 февраля 1864 года, Нарамбла, Новый Южный Уэльс — 5 февраля 1941 года, Сидней) — австралийский поэт, автор баллад и стихотворений, действие которых происходит в сельской Австралии. Наиболее известное произведение Патерсона — «Танцующая Матильда» (Waltzing Matilda) — часто рассматривается как неофициальный гимн Австралии. Портрет Патерсона изображён на купюре в 10 австралийских долларов.

На русский язык переведено лишь небольшое количество стихотворений Патерсона.

Биография 

Эндрю Бартон Патерсон родился в штате Новый Южный Уэльс в 1864 году, старший из семи детей в семье. Его отец Эндрю Богл Патерсон был иммигрантом из Шотландии, мать, Изабелла Патерсон, урождённая Бартон, была родственницей будущего премьер-министра Австралии Эдмунда Бартона. До десяти лет будущий поэт жил на семейном ранчо в Иллалонге. Его отец, не достигший особенного успеха в разведении овец, вынужден был продать ранчо, но остался на нём управляющим. Затем Эндрю Паттерсон-младший посещал среднюю школу в Сиднее, живя с бабушкой со стороны матери. В дальнейшем он получил юридическое образование и до 1899 года работал солиситором, после чего стал зарабатывать на жизнь как журналист.

В конце 1889 года Патерсон под псевдонимом «Банджо» () опубликовал в сиднейском журнале «The Bulletin», выходящим для жителей сельской Австралии, первое стихотворение, . Он продолжал регулярно публиковаться в «The Bulletin» под псевдонимом, пока в 1895 году не вышел его первый поэтический сборник, «Парень со Снежной реки и другие стихотворения» (), в котором псевдоним был раскрыт.

В 1899 году Патерсон нанялся на работу корреспондентом в газету «Sydney Morning Herald» и поехал в Южную Африку, откуда передавал репортажи об Англо-бурской войне. Затем он отправился в Китай для освещения Боксёрского восстания, но к моменту его прибытия восстание уже закончилось. Вернувшись через Лондон в Сидней, Патерсон некоторое время путешествовал по Австралии, читая лекции о своём южноафриканском опыте. В 1903 году он женился на Элис Эмили Уокер (). У них было двое детей, Грейс (1904) и Хью (1906).

В дальнейшем Патерсон был редактором газеты «Sydney Evening News», затем «Town and Country Journal». Во время Первой мировой войны отправился в Европу, работал водителем во Франции и в тыловых австралийских частях в Египте. По возвращении в Австралию стал зарабатывать на жизнь литературной деятельностью. Выпустил три сборника стихов — кроме уже упоминавшегося, «Парень со Снежной реки и другие стихотворения», ещё  (1902) и  (1917). Все три были переизданы в 1921 году в одном томе. Он также опубликовал два романа —  (1906) и  (1936), сборник рассказов  (1917) и книгу воспоминаний  (1934).

Эндрю Бартон Патерсон умер от инфаркта в Сиднее 5 февраля 1941 года. Похоронен в Сиднее.

Творчество 

Банджо Патерсон в первую очередь известен своими балладами, действие которых происходит в австралийском буше (для этого жанра, главным представителем которого является Патерсон, даже есть специальный термин — баллады буша, ). Героями баллад, написанных от первого и третьего лица, являются фермеры и охотники. Баллады эти были и остаются чрезвычайно популярными. Патерсон может считаться самым известным  австралийским поэтом всех времён. По оценкам журнала «London Literary Yearbook», дебютный сборник Патерсона,  «Парень со Снежной реки и другие стихотворения», прочло больше людей, чем любого другого англоязычного автора, за исключением Редьярда Киплинга. Творчество Патерсона подвергалось критике, прежде всего его соотечественником Генри Лоусоном за простоту мотивов и идеализацию сельской жизни городским жителем. Патерсон написал ответ Лоусону, в котором, в свою очередь, оценил произведения последнего как мрачные и пессимистичные.

Баллады традиционно возникали в пограничных областях, при освоении новых земель. Баллады Патерсона следуют этой же традиции и представляют читателю пионеров, осваивающих мир австралийского буша.

При всей огромной популярности, Патерсона нельзя назвать полностью успешным поэтом. Многие его произведения рассматриваются как недостаточно отшлифованные и как разочаровывающие. С другой стороны, лучшие баллады Патерсона находятся на слуху у австралийцев, многие строки стали нарицательными.

Примечания

Ссылки 

 The Works of Banjo Paterson, Wordsworth Poetry Library, Ware (Hertfordshire), 1995, ISBN 1-85326-430-X
 Банджо Патерсон в английской Викитеке
 Биография, Dictionary of Australian Biography
 
 Стихотворение «Конь священника Райли»

Поэты Австралии
Поэты XIX века
Поэты XX века
Писатели Австралии
Мемуаристы XX века
Мемуаристы Австралии
Мемуаристы по алфавиту
Журналисты The Sydney Morning Herald
Лауреаты премии «Книга года» Австралийского совета по детской литературе
Похороненные в Сиднее